

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych
 Złota – część miasta Złotoryja
 Złota – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Głuchów
 Złota – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Czchów
 Złota – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno
 Złota – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Złota – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Złota – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka

Inne 
 Złota – film z Umą Thurman
 Złota – gmina wiejska
 Złota – dawna gromada
 Złota – osiedle w Warszawie
 Złota – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, uchodząca do Sanu w Kuryłówce
 Złota – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, uchodząca do Sanu pomiędzy Kuryłówką a Łazowem
 Złota – wąskotorowy kolejowy przystanek osobowy

Zobacz też 

 Złota Brama, Złota Góra, Złota Wieś, Złota Woda
 Ulica Złota